Bosznia-Hercegovina
Baljci falu Tomislavgrad községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban
Baljci falu Bileća községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Baljci falu Ružić községben, Šibenik-Knin megyében